Voros oder Vörös ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Voros (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 André Voros, französischer Mathematiker und Physiker
 Géza Vörös (1897–1957), ungarischer Maler
 György Vörös (* 1959), ungarischer Badmintonspieler
 Ildikó Vörös (* 1962), ungarische Badmintonspielerin
 László Vörös (1848–1925), ungarischer Politiker und Handelsminister
 Niki Vörös (* 1979), ungarische Jazzsängerin
 Péter Vörös (1966–2020), slowakischer Historiker und Politiker
 Virág Vörös (* 1999), ungarische Skispringerin
 Zsuzsanna Vörös (* 1977), ungarische moderne Fünfkämpferin